Amerikai Egyesült Államok
 El Sobrante település Kalfornia állam Contra Costa megyéjében
 El Sobrante település Kalfornia állam Riverside megyéjében